Bieg kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 14 lutego. Wzięły w nim udział 52 zawodniczki z 17 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Vida Vencienė.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988